Marea, alteració de nivell de la mar 
 Marea (grup), grup musical
 Marea o Marya, tribu d'Eritrea